Temnaoré peut désigner :
Temnaoré, une commune du département de Kongoussi au Burkina Faso ;
Temnaoré, une commune du département de Siglé au Burkina Faso ;
Temnaoré-Foulbé, une commune du département de Kongoussi au Burkina Faso.